Hendrik Bonmann (Essen, 1994. január 22. –) német labdarúgó, a Wolfsberger kapusa.

Külső hivatkozások
 
 Hendrik Bonmann adatlapja a transfermarkt.com oldalon 

1994-ben született személyek
Esseniek (Németország)
Német labdarúgók
Labdarúgókapusok
A Rot-Weiß Essen labdarúgói
A Borussia Dortmund II labdarúgói
A Borussia Dortmund labdarúgói
A TSV 1860 München II labdarúgói
A TSV 1860 München labdarúgói
A Wolfsberger AC labdarúgói
A 2. Bundesliga labdarúgói
Élő személyek